Änge, kan avse:

 -änge – ett ortnamnsefterled
 Änge, Krokoms kommun – en tätort i Offerdals distrikt
 Änge, Åre kommun – en by vid stranden av Sulviken i Kallsjöns östra del
 Änge – ett trädbeväxt område som brukas till slåtter på Gotland, se löväng